Sinsa-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Sinsa-dong, Gangnam-gu, stadsdel, Seoul, 
 Sinsa-dong, Gwanak-gu, stadsdel, Seoul, 
 Sinsa-dong, Eunpyeong-gu, stadsdel, Seoul,